Preußental ist ein deutscher Ortsname:
 Preußental, bis 1930 Pruschinowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Prusinowo (Piecki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Preußental, bis 1936 Groß Tschunkawe, Kreis Militsch, Schlesien, seit 1945: Wziąchowo Wielkie, Dorf im Powiat Milicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen